Shadow Dancer puede referirse a:
Shadow Dancer (1989), el videojuego de SEGA para máquinas recreativas.
Shadow Dancer: The Secret of Shinobi (1990), el videojuego de SEGA para la consola Sega Mega Drive.